Alessandro Palma di Cesnola – militare, diplomatico e archeologo italiano
 Alerino Palma di Cesnola – scrittore, magistrato e rivoluzionario italiano
 Giulio Palma di Cesnola – generale e aviatore italiano
 Luigi Palma di Cesnola – generale, diplomatico e archeologo italiano naturalizzato statunitense